Juicer steht für:

 einen Entsafter
 eine Person, die dafür beschäftigt wird, Elektrokleinstfahrzeuge aufzuladen